Михаи́л Воскресе́нский:
 Воскресенский, Михаил Григорьевич (1883—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Воскресенский, Михаил Ильич (1803—1867) — русский поэт и писатель-беллетрист.
 Воскресенский, Михаил Сергеевич (род. 1935) — советский и российский пианист, музыкальный педагог, народный артист России.